La sezione di calcio a 5 dello Športový Klub Slovan Bratislava è una squadra slovacca con sede a Bratislava. Fondata nel 1984 come F.O.F.O. Bratislava, ha associato per lungo tempo il proprio nome all'azienda Slov-Matic. L'affiliazione allo ŠK Slovan Bratislava risale solamente al 2017.

Storia 
Fondata nel 1984 con il nome di F.O.F.O. Club LL ("Fanatic Oranjes Futsal Organisation"), otto anni più tardi la formazione ha assunto la denominazione Slov-Matic FOFO Bratislava. Attualmente gioca la Joma Extraliga, prima divisione del campionato slovacco di calcio a 5. Lo Slov-matic FOFO è stato il dominatore delle recenti edizioni del campionato slovacco, riuscendo a disimpegnarsi in maniera lusinghiera anche nella Coppa UEFA dove ha mancato la fase a otto nel 2006 per differenza reti, giungendo alla fase Elite nella stagione 2007-08. Con il doppio coppa-campionato del 2008 la Slov-Matic è diventato il club più titolato di Slovacchia assieme alla  mentre con la nuova doppietta piazzata nel 2010, la squadra della Capitale è l'unica ad aver vinto cinque titoli nazionali. Nel 2017, dopo la scomparsa di Martin Grendár, la società è entrata nell'orbita della , diventandone la sezione calcettistica. Contestualmente, la squadra ha cambiato denominazione e colori sociali (da arancione a bianco-celeste), adeguandoli a quelli della società calcistica.

Rosa 2007-2008

Palmarès 
Campionato slovacco: 12
2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18
Coppa della Slovacchia: 12
2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16

Collegamenti esterni 
 
 

Š.K. Slovan Bratislava (calcio a 5)